Claude Lecomte (), directeur de l’Opéra de Paris ; 
 Claude Lecomte (1817-1871), général de l’armée française ; 
 Claude Lecomte (1931-2008), directeur de la photographie français.